Роберт (Боб) Карсон Аллен (Эллен; ; род. 10 января 1947, Сейлем (Массачусетс)) — американский экономист. Доктор философии, профессор экономической истории Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.
Член Британской академии и Королевского общества Канады.

Биография 
В 1969 году получил степень бакалавра экономики в Карлтон-колледже, Миннесота. В Гарвардском университете получил степени магистра (1972) и доктора философии (1975).

С 1973 преподавал в Гамильтон-колледже, штат Нью-Йорк. С 1975 в Университете Британской Колумбии в Канаде. С 2000 преподавал в Оксфордском университете. После отставки из Оксфорда в 2013 является профессором экономической истории Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.

Избирался в 2011 президентом Ассоциации экономической истории.

Гражданин США, Канады и Великобритании.

Научный вклад 
В работе «Engel`s Pause: A Pessimist`s Guide to the British Industrial Revolution» предложил назвать длительный период стагнации заработной платы в Великобритании с 1800 по 1860 год «паузой Энгельса».

В книге «Британская промышленная революция в глобальной картине мира» обосновал, то что Китай не смог перейти к промышленной революции, соотношением цен на факторы производства. В Англии был дорогой труд и относительно дешёвый каменный уголь. В Китае, который в то время уже перешёл на каменный уголь, было наоборот, поэтому дешёвый труд не стимулировал инновации, способные его заменить, а дорогой уголь стимулировал экономию энергии, но не труда.

Библиография 
 1992: Enclosure and the Yeoman: The Agricultural Development of the South Midlands, 1450—1850.
 2007: Engel`s Pause: A Pessimist`s Guide to the British Industrial Revolution. Economics Series Working Papers 315, University of Oxford, Department of Economics.
 2017: The Industrial Revolution: a very short introduction. Oxford University Press.

Переводы на русский язык 
 Аллен Р. К. Накопление капитала, мягкие бюджетные ограничения и советская индустриализация / Пер. Дм. Ниткина. Ванкувер: Университет Британской Колумбии, 1997.
 
 
 
 Пауза Энгельса. Технические инновации, накопление капитала и неравенство в годы британской Промышленной революции. / Перевод с английского: Дмитриев Максим. Проект «Исторические материалы»

Примечания

Ссылки 
 Robert Allen Global Distinguished Professor of Economic History
 Prof Bob Allen сайт Наффилд-колледжа Оксфордского университета
 Robert Carson Allen IDEAS
 Володин А. Ю. Что такое глобальная экономическая история? (500 лет экономической истории мира глазами Р. Аллена) // Экономическая история. 2013. № 3 (22). С. 77-82.
 Эллман М. Советская индустриализация: выдающийся успех? (О книге Р. Аллена «От фермы к фабрике: реинтерпретация советской промышленной революции») // Экономическая история. Обозрение. Вып. 13. М.: Издательство Московского университета, 2007. С. 218—228.

Историки экономики
Выпускники Карлтонского колледжа
Президенты Ассоциации экономической истории